Hemmi ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hemmi (* 1954), Schweizer Skirennfahrer
 Heini Hemmi (* 1949), Schweizer Skirennfahrer
 Heinz Hemmi (1899–1985), Schweizer Sprinter
 Peter Hemmi (1789–1852), bedeutende Vermesser des Churer Stadtgebietes
 Hemmi Takashi (1895–1944), japanischer Maler
 Vreni Müller-Hemmi (* 1951), Schweizer Politikerin (SP)